Snax ist das Pseudonym folgender Personen:
 Paul Bonomo, US-amerikanischer Musiker, Sänger und Komponist 
 Janusz Pogorzelski (* 1993), polnischer E-Sportler

Snax steht für:
 Milka Snax, Schokoladenprodukt von Milka (Marke)
 Snax, schwule Fetisch- und Sex-Veranstaltungen im Berghain-Vorläufer Ostgut